Mužská dvouhra Citi Open 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl šestý nasazený francouzský tenista Gaël Monfils, kterého ve druhém kole vyřadil indický kvalifikant Juki Bhambri.

Vítězem se stal pátý nasazený 20letý Němec a osmý hráč světa Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal jihoafrickou turnajovou patnáctku Kevina Andersona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4 bez ztráty podání. Poměr vzájemných utkání navýšil na 3–0. V probíhající sezóně si tak připsal po triumfech v Montpellier, Mnichově a Římě čtvrté turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Se čtyřmi trofejemi se v sezóně zařadil na druhé místo po bok Nadala za pět výher Federera.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2017